"Santa Margherita" pode ser:
 Campo Santa Margherita, praça em Veneza
 Santa Margherita Ligure, comuna italiana da Ligúria
 Santa Margherita d'Adige, comuna italiana do Vêneto
 Santa Margherita di Staffora, comuna italiana da Lombardia
 Santa Margherita di Belice, comuna italiana da Sicília

Ver também 

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas